Oswald Schneidratus ist der Name folgender Personen:

* Oswald Schneidratus (Architekt), (1881–1937), deutscher Architekt, emigriert in die UdSSR
 Oswald Schneidratus (* 1951), deutscher Politikwissenschaftler, Diplomat und Unternehmensberater